59-й чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2017 проходил с 1 по 9 апреля 2017 года в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада) на арене Northlands Coliseum с участием 12 национальных сборных команд.

Чемпионом мира стала команда Канады (скип Брэд Гушу), победившая в финале команду Швеции (скип Никлас Эдин). Бронзовые медали завоевала команда Швейцарии (скип Петер де Круз), победившая в матче за 3-е место команду США (скип Джон Шустер).

Команда Канады, так же как чуть ранее женская команда Канады (скип Рэйчел Хоман) на , прошла весь турнир без единого поражения, выиграв все 13 матчей (в том числе 3 раза победив команду Швеции — на групповом этапе, в четвертьфинале плей-офф «1-я команда против 2-й» и в финале).

Брэд Гушу стал первым в истории кёрлинга скипом мужской сборной, выигравшим в качестве скипа и Олимпийские игры (2006), и , и чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров (1998, 2001).

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2016:
 
 
 
 
 
 
 
 победитель европейской квалификационной серии матчей:
 
 одна команда-представитель зоны Америки:
  — победитель квалификации от Американского континента 2017 (:en:2017 Americas Challenge).
 две команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2016:

Система проведения чемпионата 
На групповом этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед регламентом предусмотрены дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). На втором этапе — плей-офф — команды соревнуются по «системе Пейджа». Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из )

  Примечание: Алексей Стукальский играл на 4-й позиции (и был скипом команды) в сессиях 1, 3 и 17, в остальных сессиях он играл на 3-й позиции, а на 4-й позиции (и скипом) в этих остальных сессиях играл Алексей Тимофеев.

Групповой этап 
Положение команд по итогам группового этапа

Турнирная таблица по итогам группового этапа

 Команды, выходящие в плей-офф.

Время начала всех игр указано по (UTC-7).

Сессия 1 
Суббота, 1 апреля, 14:00

Сессия 2 
Суббота, 1 апреля, 19:00

Сессия 3 
Воскресенье, 2 апреля, 9:00

Сессия 4 
Воскресенье, 2 апреля, 14:00

Сессия 5 
Воскресенье, 2 апреля, 19:00

Сессия 6 
Понедельник, 3 апреля, 9:00

Сессия 7 
Понедельник, 3 апреля, 14:00

Сессия 8 
Понедельник, 3 апреля, 19:00

Сессия 9 
Вторник, 4 апреля, 9:00

Сессия 10 
Вторник, 4 апреля, 14:00

Сессия 11 
Вторник, 4 апреля, 19:00

Сессия 12 
Среда, 5 апреля, 9:00

Сессия 13 
Среда, 5 апреля, 14:00

Сессия 14 
Среда, 5 апреля, 19:00

Сессия 15 
Четверг, 6 апреля, 9:00

Сессия 16 
Четверг, 6 апреля, 14:00

Сессия 17 
Четверг, 6 апреля, 19:00

Плей-офф

1-я команда против 2-й 
Пятница, 7 апреля, 19:00

3-я команда против 4-й 
Суббота, 8 апреля, 14:00

Полуфинал 
Суббота, 8 апреля, 19:00

Матч за 3-е место 
Воскресенье, 9 апреля 9, 12:00

Финал 
Воскресенье, 9 апреля, 18:00

Итоговая классификация

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

Определяется по результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции.

 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Карло Гласберген (сборная Нидерландов).

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте WCF
 Чемпионат мира 2017 на сайте результатов и статистики WCF

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2017
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017

2017
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
2017 год в кёрлинге
Апрель 2017 года
Чемпионаты мира в Канаде